La Basket League 2021-2022 è stata l'82ª edizione del massimo campionato greco di pallacanestro maschile.

Regular season

Playoff

Tabellone

Premi e riconoscimenti 
A1 Ethniki MVP:  /  Aleksandăr Vezenkov, 
A1 Ethniki allenatore dell'anno:  Fōtīs Takianos, 
A1 Ethniki Difensore dell'anno:  Thomas Walkup, 
A1 Ethniki miglior giovane:  Omīros Netzīpoglou, 
A1 Ethniki giocatore più migliorato:  /  Aleksandăr Vezenkov, 
Quintetto ideale della A1 Ethniki:
 Stefan Moody, 
 Kōstas Sloukas, 
 /  Aleksandăr Vezenkov, 
 Giōrgos Papagiannīs,  
 Dīmītrīs Agravanīs,

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2021
Pallacanestro nel 2022
2021-2022